Сезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Сезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Сезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез